Панамерика́нські і́гри — комплексні спортивні змагання, які створено за принципом Олімпійських ігор Панамериканською спортивною організацією (PASO). Участь в іграх беруть спортсмени з країн обох американських континентів.
Змагання проводяться як з олімпійських видів спорту, так і з деяких інших. Ігри відбуваються кожні 4 роки у різних країнах Північної та Південної Америки. Вперше Панамериканські ігри було проведено в 1951 році в Буенос-Айресі (Аргентина).

Історія 

Ідея щодо заснування Панамериканських ігор виникла після проведення Олімпіади 1932 року у Лос-Анджелесі. Маючи вдалий досвід проведення ігор Центральної Америки та Карибського басейну, деякі латиноамериканські члени МОК висунули пропозицію щодо проведення змагань між країнами Північної та Південної Америки з метою розвитку спорту на цих континентах. В 1940 році було зібрано так званий Панамериканський спортивний Конгрес, на якому було ухвалено провести перші Панамериканські ігри в Буенос-Айресі у 1942 році. Однак, провести змагання в запланований час завадила Друга світова війна.
Після війни новий з'їзд повторно ухвалив провести Панамериканські ігри в столиці Аргентини в 1951 році. Перші Панамериканські ігри були відкриті 25 лютого 1951 року і участь у них взяли 2513 спортсменів з 21 країни. Всього було проведено змагання з 19-ти видів спорту. Спортсмени Аргентини вибороли 47 % нагород від загальної кількості.

Відповідальність за проведення Панамериканських ігор було покладено на Панамериканську спортивну організацію (PASO) з штаб-квартирою у Мехіко. На даний час учасниками організації є 42 країни.

З 1951 до 2007 року кількість учасників ігор збільшилася вдвічі. На іграх у Ріо-де-Жанейро взяли участь 5662 спортсмени з 42-х країн, які змагалися в 41-му виді спорту.

Засновники 

Участь в заснуванні змагань брали 22 країни:

Історія факелу 

В Панамериканських іграх за прикладом Олімпійських ігор та спортивних змагань інших континентів використовується Олімпійський вогонь у факелі. На перших змаганнях вогонь запалювали у Олімпії (Греція). В подальшому було прийнято за традицію запалювати спортивний факел у стародавніх храмах ацтеків. Винятком були змагання 1963 року, коли вогонь запалювали індіанці Бразилії.

Країни-учасники 

Всього участь у змаганнях Панамериканських ігор брали спортсмени 42-х країн:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  Нідерландські Антильські острови

Хронологія ігор

Види спорту

Медалі по країнах 

Сумарна кількість медалей за всі роки:

Див. також 
 Олімпійські ігри
 Азійські ігри
 Європейські ігри

Посилання 

 Історія Панамериканських ігор
 Сайт останніх Панамериканських ігор — Гвадалахара 2011  
 Сайт наступних Панамериканських ігор — Торонто 2015   
 Офіційні постери Панамериканських ігор з 1951 до 1999 року 

Континентальні спортивні змагання
Мультиспортивні змагання
Спортивні змагання в Америці
Панамериканські ігри